Claude Bonnard ist der Name folgender Personen:

* Claude Bonnard (Sänger) (um 1865–nach 1900), französischer Opernsänger (Tenor)
 Claude Bonnard (Politiker) (1922–1994), Schweizer Politiker (LPS)